Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Sanders (né en 1947), journaliste français ;
 Alex Sanders (né en 1964), auteur et illustrateur français ;
 Alex Sanders (né en 1966), acteur et réalisateur de films pornographiques américain ;
 Alexander Sanders (1929-1988), fondateur de la tradition alexandrienne, branche du mouvement Wicca ;
 Anita Sanders (1942-), actrice et mannequin suédoise ;
 Annemarie Sanders (née en 1958), cavalière néerlandaise ;
 Antoon Sanders (1586-1664), philosophe, théologien et historien flamand ;
 Armonie Sanders (née en 1988), actrice française ;
 Ashton Sanders (né en 1995), acteur américain ;
 Barry Sanders (né en 1968), joueur américain de football américain ;
 Bernie Sanders (né en 1941), homme politique américain ;
 Carl Sanders (1904-1938), officier de la Marine néerlandaise ;
 Charles Sanders Peirce (1839-1914), sémiologue et philosophe américain ;
  ;
 Colonel Harland Sanders (1890-1980), fondateur de la chaîne de restauration rapide KFC ;
 Corrie Sanders (1966-2012), boxeur sud-africain ;
 Daniel Sanders (1819-1897), lexicographe allemand ;
 Denis Sanders (1929-1987), réalisateur et producteur américain ;
 Dirk Sanders (1934-2002), danseur, acteur, chorégraphe et réalisateur pour la télévision ;
 Dirk Sanders (1955-), footballeur belge ;
 Doug Sanders (1933-2020), golfeur professionnel américain ;
 E. P. Sanders (1937-2022), théologien et bibliste américain ;
 Ed Sanders (né en 1939), poète, romancier, éditeur et chanteur américain ;
 Edward Sanders (1993-), acteur et chanteur anglais ,
 Erin Sanders (née en 1991), actrice américaine ;
 Frankie Sanders (1957-), joueur de basket-ball américain ;
 George Sanders (1906-1972), acteur britannique ;
 Gerard Sanders, acteur américain ;
 Gilles Sanders (né en 1964), cycliste français ;
 Helma Sanders-Brahms (1940-2014), réalisatrice allemande ;
 Hugh Sanders (1911-1966), acteur américain ;
 Jan Sanders (1919-2000), peintre néerlandais ;
 Jan Sanders van Hemessen (vers 1500 - vers 1566), peintre flamand de la Renaissance du Nord ;
 Jay O. Sanders (né en 1953), acteur américain ;
 Jeff Sanders (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Jerry Sanders (né en 1950), homme politique américain ;
 John Caldwell Calhoun Sanders (1840-1864), brigadier général confédéré de la guerre de Sécession
 Larry Sanders (né en 1988), basketteur américain ;
  (1935-), homme politique américano-britannique ;
 Lawrence Sanders (1920-1998), romancier et nouvelliste américain ;
 Lionel Sanders (né en 1988), triathlète canadien ;
 Louis Sanders (1963-), écrivain français ;
 Mike Sanders (1969-), catcheur américain ;
 Nicola Sanders (1982-), athlète britannique ;
 Otto Liman von Sanders (1855-1929), général allemand ;
 
 Pharoah Sanders (1940-2022), saxophoniste de jazz ;
 Pien Sanders (née en 1998), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise ;
 Rakim Sanders (né en 1989), basketteur américain ; 
 Ronald Sanders (1945-), monteur canadien ;  
 Sarah Sanders ( du ), actrice française ;
 Sarah Huckabee Sanders (1982-), femme politique américaine ;
 Thomas E. Sanders (1952-2017), chef décorateur et directeur artistique américain ;
 Tom "Satch" Sanders (né en 1938), joueur et entraîneur professionnel américain de basket-ball ;
 Tom Sanders (19?-), mathématicien britannique, lauréat 2011 du prix Adams et 2012 du prix de l'EMS.

Personnage de fiction 
 Larry Sanders, héros de The Larry Sanders Show.

Agroalimentaire 
 Nom d'une entreprise industrielle d'aliments du bétail aujourd'hui Glon-Sanders

Toponyme 

  Sanders, census-designated place située en Arizona ;
 Sanders, ville située dans le Kentucky.

Patronyme anglais